Это список хоккеистов, набравших за карьеру более 300 очков по системе «гол+пас» в регулярных сезонах Континентальной хоккейной лиги.

Общая информация 
На сегодняшний день таких хоккеистов 30. Эти хоккеисты набирали свои 300-е очки в составе 17 разных клубов: Авангард (2), Автомобилист (2), Ак Барс (1),Барыс (4), ЦСКА (2), СКА (3), Торпедо (2), Металлург Мг (3), Динамо Мн (1),  Локомотив (1), Динамо Мск (2), Сибирь (1), Салават Юлаев (2), Динамо Р (1),  Нефтехимик (1), Витязь (1), Трактор (1).

Первым игроком, набравшим 300 очков в КХЛ, стал 26 декабря 2012 года Александр Радулов из ЦСКА. Через два дня этого рубежа также достиг нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, который в настоящее время является лучшим бомбардиром в истории КХЛ, лишь ему удалось набрать и вторые 300 очков в лиге. В сентябре 2014 года третьим игроком, набравшим 300 очков, стал одноклубник Мозякина Данис Зарипов.

27 декабря 2015 года сразу два игрока «Барыса» набрали своё 300-е очко в лиге — Кевин Даллмэн и Брэндон Боченски. При этом Даллмэн стал первым защитником, кому удалось набрать 300 очков.

Только 4 из 30 игроков для набора 300 очков потребовалось менее 300 игр: Александр Радулов сыграл 245 матчей, Сергей Мозякин — 260, Илья Ковальчук — 274, Брэндон Боченски — 296.

Список игроков, набравших 300 и более очков 

Игроки упорядочены по количеству очков

Легенда
 # — номер хоккеиста, который набрал 300-е очко. Присваивается игроку и не переходит к другим игрокам.
 Команда — команда, в которой игрок заработал 300-е очко
 Текущая команда — команда, за которую игрок выступает в сезоне 2022/23
 № игры — номер игры, в которой было набрано 300-е очко
 Дата — дата, когда было набрано 300-е очко
 И — всего игр в регулярных сезонах КХЛ
 Г — всего голов в регулярных сезонах КХЛ
 П — всего передач в регулярных сезонах КХЛ
 О — всего очков в регулярных сезонах КХЛ

Ссылки 
 50 лучших бомбардиров КХЛ за всю историю